Serbitz bezeichnet

einen Ortsteil der Gemeinde Treben, Landkreis Altenburger Land, Thüringen; siehe Serbitz (Treben)
einen Ortsteil der Gemeinde Wiedemar, Landkreis Nordsachsen; siehe Serbitz (Wiedemar)
 die Gemeinde Srbice, Okres Teplice, Tschechien
 die Gemeinde Srbice u Kolovče, Okres Domažlice, Tschechien